Hua Hin Championships 2023 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 250 w sezonie 2023 z cyklu Hua Hin Championships rozgrywany w dniach 30 stycznia–5 lutego 2023 roku w Hua Hin na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 259 303 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2023 w tenisie ziemnym
2023
2023 w Tajlandii